Bensingtonia är ett släkte av svampar. Bensingtonia ingår i familjen Agaricostilbaceae, ordningen Agaricostilbales, klassen Agaricostilbomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Bensingtonia